Grupp A i Världsmästerskapet i fotboll 2010 pågick från 11 juni till 22 juni 2010. I gruppen spelade värdnationen Sydafrika, Mexiko, Uruguay och Frankrike. Frankrike och Uruguay spelade även i samma grupp i Världsmästerskapet i fotboll 2002; den matchen slutade 0–0. När de möttes i denna grupp blev resultatet också 0–0.

Vinnaren av denna grupp, Uruguay, möter tvåan Sydkorea från Grupp B i åttondelsfinal, och tvåan från denna grupp, Mexiko, möter vinnaren Argentina från Grupp B i åttondelsfinal.

Tabell

Matcher

Sydafrika mot Mexiko 

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 1
|bild     = RSA-MEX 2010-06-11.svg
|datum    = 11 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Siphiwe Tshabalala 
|mål2     =  Rafael Márquez
|arena    = Soccer City
|spelplats= Johannesburg
|publik   = 84490
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Siphiwe Tshabalala
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Uruguay mot Frankrike 

{{Resultat med trupp|id=URU-FRA
|nr       = 2
|bild     = URU-FRA 2010-06-11.svg
|datum    = 11 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Green Point Stadium
|spelplats= Kapstaden
|publik   = 64100
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Diego Forlán
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Sydafrika mot Uruguay 

{{Resultat med trupp|id=RSA-URU
|nr       = 17
|bild     = RSA-URU 2010-06-16.svg
|datum    = 16 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Diego Forlán   Álvaro Pereira
|arena    = Loftus Versfeld Stadium
|spelplats= Pretoria
|publik   = 42658
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Diego Forlán
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Frankrike mot Mexiko 

{{Resultat med trupp|id=FRA-MEX
|nr       = 18
|bild     = FRA-MEX 2010-06-17.svg
|datum    = 17 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Javier Hernández Cuauhtémoc Blanco
|arena    = Peter Mokaba Stadium
|spelplats= Polokwane
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Javier Hernández Balcázar
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Mexiko mot Uruguay 

{{Resultat med trupp|id=MEX-URU
|nr       = 33
|bild     = MEX-URU 2010-06-22.svg
|datum    = 22 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Luis Suárez
|arena    = Royal Bafokeng Stadium
|spelplats= Rustenburg
|publik   = 33425
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Luis Suárez
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Frankrike mot Sydafrika 

{{Resultat med trupp|id=FRA-RSA
|nr       = 34
|bild     = FRA-RSA 2010-06-22.svg
|datum    = 22 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = Florent Malouda 
|mål2     =  Bongani Khumalo  Katlego Mphela
|arena    = Free State Stadium
|spelplats= Bloemfontein
|publik   = 39415
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Katlego Mphela
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Övrigt

Källor

Referenser 

Grupp A
Sportevenemang i Johannesburg
Sportevenemang i Kapstaden
Sport i Pretoria
Sport i Bloemfontein
Johannesburg under 2000-talet
Kapstaden under 2000-talet